Zeleneč (Czechy)
 Zeleneč (przystanek kolejowy)
 Zeleneč (Słowacja)